

Кармел — місто, штат Індіана
 Кармел — місто, штат Мен
 Кармел — місто, штат Нью-Йорк